Argisti I rei d'Urartu (785-753 aC)
 Argisti II rei d'Urartu (713-680 aC).